Достижение отметки в 30 голов за один сезон является одним из самых важных показателей для бомбардиров в КХЛ. К концу сезона 2021/22 игрокам удалось 23 раза забить 30 и более голов за один регулярный сезон. Этого результата добились 14 хоккеистов из 11 разных команд.
В сезоне 2008/09 Сергей Мозякин стал первым игроком, забросившим 30 шайб за один сезон.

Интересные факты
 Сергей Мозякин пять раз забивал более 30 шайб за сезон 
 Рекордное количество шайб за сезон забил Сергей Мозякин — 48  (в сезоне 2016/17)
 Самое большое количество игроков, забивавших не менее 30 голов, оказалось в сезоне 2008/09 - 5.

30 и более голов за сезон
<p style="font-size: 90%;">''Легенда:     И = Игры; Г = Голы;

См. также 
 Список хоккеистов КХЛ, набравших 300 и более очков
 Список хоккеистов КХЛ, набравших 250 и более голевых передач
 Список игроков КХЛ, набравших 500 и более штрафных минут
 Список хет-триков КХЛ
 Неиспользуемые номера КХЛ

Ссылки 
 Официальный сайт КХЛ